Наоко Кадзімута і Міягі Нана були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес виграли титул, перемігши у фіналі пару Жюлі Алар-Декюжі і Жанетта Гусарова з рахунком 7–6, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Флоренсія Лабат /  Олена Лиховцева (чвертьфінал)
 Ева Меліхарова /  Гелена Вілдова (1-ше коло)
 Сон Хі Пак /  Ші-тін Ван (півфінал)
 Сільвія Фаріна /  Барбара Шетт (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 ANZ Tasmanian International 1998 Doubles Draw

парний розряд